SNRT est un sigle pouvant signifier:
 Société nationale de radiodiffusion et de télévision, une société marocaine à vocation audiovisuelle;
 Syndicat national des radios et télévisions (SNRT-CGT), un syndicat lié à la Fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT.
 Syndicat national des résidences de tourisme, un syndicat professionnel représentant les exploitants des résidences de tourisme et appart-hôtels.